Heidenbach und Heidenbächle sind Gewässernamen:

 Heidenbach (Eckbach), rechter Oberlauf des Eckbachs (zur Möhlin) bis oberhaln von Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Heidenbach (Gottbach), rechter Zufluss des Gottbachs (zum Oleigenbach, zur Mosel) bei Filsch, Kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Heidenbach (Klarebach), linker Zufluss des Klarebachs (zum Idarbach) bei Sensweiler, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Heidenbach (Mühlbach), Oberlaufname Forchenbächle, rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Fichtenberger Rot) zwischen Marhördter Mühle und Marhördter Sägmühle, beide Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heidenbach (Unterwasserbach), linker Zufluss des Unterwasserbachs (zur Acher) bei Unterwasser, Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Heidenbach (Werre), linker Zufluss der Werre bei Mühlenbruch, Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

 Heidenbächle, rechter Zufluss der Deggenhauser Aach in Obersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Haidenbach
 Heidbach
 Heidebach
 Heidelbach
 Heidengraben
 Heidenklinge